Club der toten Dichter steht für:

 Der Club der toten Dichter, US-amerikanisches Filmdrama von Peter Weir (1989)
 Reinhardt Repkes Club Der Toten Dichter, Musikprojekt zur Vertonung von Werken der deutschen Dichtkunst (seit 2006)